Stirling è una città del Regno Unito, in Scozia.

Il nome Stirling può riferirsi anche a:

Geografia
 Stirling, area amministrativa relativa alla città di Stirling, nel Regno Unito;
 Città di Stirling, città dell'Australia Occidentale, che prende il nome dal governatore James Stirling;
 Stirling Range, gruppo montuoso dell'Australia Occidentale, in prossimità dell'omonima città.
 Stirling: Sobborgo della città di Perth, in Australia
 Stirling –  villaggio del Canada, nella provincia dell'Alberta

Persone
 David Stirling (1915-1990) – militare britannico, fondatore dello Special Air Service
 Sir Edward Charles Stirling – antropologo britannico
 James Stirling (1692-1770) – matematico scozzese
 Sir James Stirling (1791-1865) – ammiraglio britannico, primo governatore dell'Australia Occidentale;
 Sir James Stirling (1926-1992) – architetto britannico 
 James Hutchison Stirling (1820-1909) – filosofo inglese
 Lindsey Stirling – violinista statunitense
 Rachael Stirling – attrice britannica 
 Robert Stirling (1790-1878) – ingegnere britannico, inventore del motore omonimo;
 Stephen Michael Stirling – scrittore franco-canadese di fantascienza (1953-);

Altro 
 Approssimazione (o formula) di Stirling, formula matematica elaborata dal matematico James Stirling;
 Motore Stirling, motore a combustione esterna inventato da Robert Stirling;
 Castello di Stirling, importante costruzione in Scozia, a Stirling
 Short S.29 Stirling, bombardiere britannico della seconda guerra mondiale
 Università di Stirling – università collocata nell'omonima città scozzese